A categoria de peso médio feminino do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 5 e 9 de agosto no ExCeL.

Medalhistas

Resultados 

Medio feminino